termity – rząd owadów
 termit (pirotechnika) – materiał pirotechniczny